В парному розряді жіночого тенісного турніру Maybelline Classic 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Шерон Волш 2–6 6–2, 6–3.

Сіяні пари 

 Барбара Поттер /  Шерон Волш (фінал)
 Мартіна Навратілова /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)

 Еліз Берджін /  Катрін Танв'є (півфінал)
 Розалін Феербенк /  Kim Jones (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Maybelline Classic